Gscheidlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Gscheidlinger (1915–2013), österreichische Mundartautorin
 Rudolf Gscheidlinger (1876–1948), österreichischer Politiker